Mangs är ett efternamn som bärs och burits av bland andra

 Frank Mangs (1897–1994), finländsk-svensk frikyrkopredikant
 Sune Mangs (1932–1994), svensk skådespelare
 Peter Mangs (född 1972), svensk dömd mördare
 Jocke Mangs (född 1981), svensk racerförare

Svenska efternamn